Andliga sånger kan avse:

 Andliga sånger (musik) – andligt text framfört som solosång, körsång eller av en musikgrupp 
Andliga sånger (radioprogram) – sänds varje söndag i Sveriges Radio P2 (tidigare i P1)
Andliga sånger (sångbok) – sångbok av Örebromissionen från 1931
Andliga sånger (musikalbum) – album från 1989 av Christer Sjögren med religiösa melodier
Andliga sånger 2 – album från 1993 av Christer Sjögren med religiösa melodier
Älskade andliga sånger – album från 2007 av Christer Sjögren med religiösa melodier

Se även
 Psalmer